Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute à Minneapolis du  au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1979
Événement sportif à Minneapolis
Sport en octobre 1979